Бибин:
 Бибин, Леонид Алексеевич (1930—2020) — первый заместитель председателя Государственного строительного комитета СССР — министр СССР.
 Бибин, Евгений Алексеевич (род. 1964) — аким города Рудный (8 марта 1999 года — 20 октября 2000).

Бибина 
 Бибина, Мария Дмитриевна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Бибина, Татьяна Николаевна (1939—1960) — крановщица, пожертвовавшая своей жизнью ради спасения женщин и детей.

См. также 
 Бибино — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.